Светла́на Константи́новна Колесниче́нко () — российская спортсменка, выступает в синхронном плавании, заслуженный мастер спорта России. Трехкратная Олимпийская чемпионка (2016, 2020), 16-кратная чемпионка мира, 11-кратная чемпионка Европы. Выступает в соло, дуэте и групповых упражнениях.

Биография 
Светлана Колесниченко начала заниматься синхронным плаванием в возрасте 6-ти лет в Гатчинской спортивно-оздоровительной школе «Киви» под руководством заслуженного тренера России Ирины Белоусовой. В 13 лет поступила в Московское среднее специальное училище олимпийского резерва № 3. Далее учёбу продолжила в столичной спортивной школе олимпийского резерва «Труд» под руководством заслуженного тренера России Татьяны Данченко.
Выпускница кафедры психологии Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодежи и туризма (Москва).
В 2011 году вошла в состав сборной России по синхронному плаванию.

Замужем. Супруг — чемпион мира и Европы по плаванию в ластах Андрей Арбузов (родился в 1989 году).

Карьера 
В сентябре 2010 года в китайском Чаншу в составе сборной России стала трёхкратным победителем Кубка мира по синхронному плаванию в групповых выступлениях.

В 2011 году на шанхайском чемпионате мира трижды поднималась на верхнюю ступень пьедестала в группе.

На Универсиаде 2013 года в Казани стала чемпионкой в дуэте со Светланой Ромашиной и в группе.

В июле 2013 года в Барселоне на чемпионате мира завоевала золото в дуэте и группе.

На Играх-2016 года впервые стала олимпийской чемпионкой в групповых соревнованиях.

На чемпионате мира 2017 года дебютировала в соревнованиях солисток, завоевав две золотые медали. Также дважды победила в состязаниях дуэтов с Александрой Пацкевич, став, таким образом, четырёхкратной чемпионкой мира 2017 года.

На Играх-2020 в Токио в дуэте со Светланой Ромашиной завоевала золотую медаль, став двукратной олимпийской чемпионкой, а после, в составе группы, завоевала третье олимпийское золото.

Награды 
 Почётная грамота Президента Российской Федерации (19 июля 2013 года) — за высокие спортивные достижения на XXVII Всемирной летней универсиаде 2013 года в городе Казани.
 Орден Дружбы (25 августа 2016 года) — за высокие спортивные достижения на Играх XXXI Олимпиады 2016 года в городе Рио-де-Жанейро (Бразилия), проявленные волю к победе и целеустремлённость.
 Заслуженный мастер спорта России (2011)
 Орден Почета (11 августа 2021 года) — за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремленность, проявленные на Играх XXXII Олимпиады 2020 года в городе Токио (Япония).

Примечания 

Синхронисты России
Олимпийские чемпионки по синхронному плаванию
Олимпийские чемпионы от России
Олимпийские чемпионы от Олимпийского комитета России
Чемпионы мира по синхронному плаванию
Чемпионы Европы по синхронному плаванию
Чемпионы летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы летних Олимпийских игр 2020 года
Синхронисты на летних Олимпийских играх 2016 года
Синхронисты на летних Олимпийских играх 2020 года